Финал Кубка Хорватии по футболу 2022 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Хорватии сезона 2021/2022, в котором встречались «Риека» и «Хайдук» из Сплита. Матч состоялся 26 мая на стадионе «Полюд» в Сплите. Матч завершился победой «Хайдука» со счётом 3:1.

Путь к финалу

Матч 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт 

2022
Матчи ФК «Риека»
Матчи ФК «Хайдук» Сплит
Хорватия
Спорт в Хорватии в 2022 году
События 26 мая
Май 2022 года